Беловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Беловское сельское поселение — входит в Белгородский район, Белгородская область
 Беловское сельское поселение — входит в Аксубаевский район, Татарстан
 Беловское сельское поселение — входит в Уйский район, Челябинская область

См. также

 Беловский сельсовет